Vitolo ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Vitolo (* 1948), italienischer Historiker

Vitolo ist der Rufname folgender Personen:
 Vitolo (Fußballspieler, 1983), eigentlich Víctor José Javier Añino Bermúdez (* 1983), spanischer Fußballspieler
 Vitolo (Fußballspieler, 1989), eigentlich Víctor Machín Pérez (* 1989), spanischer Fußballspieler